Meerwein ist der Familienname von:
 Carl Friedrich Meerwein (1737–1810), deutscher Baumeister und Flugpionier
 Fritz Meerwein (1922–1989), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Hans Meerwein (1879–1965), deutscher Chemiker
 Hans Friedrich Meerwein (1910–1976), Schweizer Chemiker
 Wilhelm Emil Meerwein (1844–1927), deutscher Baumeister